Olaus Graan  kan bland annat syfta på någon av dessa personer:

 Olaus Stephani Graan som var kyrkoherde i Piteå 1656–1689.
 Olaus Stephani Graan som var kyrkoherde i Lycksele 1673–1690.